Saint-Oyen puede referirse a:

 Saint-Oyen, población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Saboya
 Saint-Oyen, localidad italiana de la provincia de Valle de Aosta